Forma steht für:
 Form (Biologie), lateinisch forma
 Titularbistum Forma, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

Forma ist der Familienname folgender Personen:
 Warren Forma († 2014), US-amerikanischer Dokumentarfilmer
Marian Forma (* 1944), polnischer Radrennfahrer

FORMA steht für:
 FORMA Centro Internazionale di Fotografia, Museum und Galerie für zeitgenössische Fotografie in Mailand

Siehe auch:
 Form